Ики-Бухусовское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Малодербетовском районе Республике Калмыкия.

Административный центр — посёлок Ики-Бухус.

География 
Ики-Бухусовское СМО расположено в восточной части Малодербетовского района в пределах Сарпинской низменности. СМО граничит на западе — с Малодербетовским СМО, на северо-западе — с Хончнурским СМО, на северо-востоке и востоке — с Астраханской областью, на юге — с Октябрьским районом Калмыкии.

История 
Границы СМО установлены Законом Республики Калмыкия 25 декабря 2002 года № 281-II-З «Об установлении границ территории Ики-Бухусовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия».

Население 

Население СМО (на 01.01.2012 г.) составляет 630 чел. (0,63 тыс. чел.) или 6,0 % населения Малодербетовского района.
Из них 88,6 % населения СМО проживает в посёлке Ики-Бухус.

Их общего количества населения — 0,63 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 0,11 тыс. чел., (15,2 %), в трудоспособном возрасте — 0,45 тыс. чел. (71,4 %), старше трудоспособного возраста — 0,08 тыс. чел. (14,4 %).
Соотношение мужчин и женщин составляет, соответственно, 51,1 % и 48,9 % (преобладает мужское население).

Национальный состав 
Национальный состав: калмыки — 92,5 %, русские — 2,7 %, другие национальности — 4,8 %.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Малодербетовского района
Сельские поселения Калмыкии